Ashburton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Ashburton (stad), een stad in de regio Canterbury op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Ashburton (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Ashburton (rivier in West-Australië)